El Alhuate kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Alhuate, Ahome, Sinaloa, 
 El Alhuate, El Fuerte, Sinaloa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar